Magi  ou Mägi peut faire référence à :

Patronyme 

 Riccardo Magi (1976-), homme politique italien ;

 Rasmus Mägi (1992-), athlète estonien ;
 Konrad Mägi (1878-1925), peintre estonien.

Divers 
 Magi ou Mailu, langue papoue ;
 Magi, manga japonais de Shinobu Ohtaka.

Patronyme italien
Patronyme estonien